El Vàlaquenta (Història dels Vàlar en alt èlfic) és un breu llibre que forma part de l'univers fictici d'El Senyor dels Anells, de J.R.R Tolkien. Íntimament relacionat amb el Quenta Silmarillion (de fet sempre han estat publicats conjuntament), tracta sobre els Vàlar, els Maiar i els principals servidors de Melkor.

Bibliografia 
 J. R. R. Tolkien, El Silmaríl·lion, Edicions 62, 2010, 464 pàgines 
 J. R. R. Tolkien i Christopher Tolkien, Morgoth’s Ring, HarperCollins, 2002, 471 p. 
 Wayne G. Hammond i Christina Scull, The J.R.R. Tolkien Companion and Guide: Reader's Guide, Houghton Mifflin, 2006, 1256 p. 

Llibres sobre la Terra Mitjana